Bakers Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bakers Knob (Pennsylvania)
 Bakers Knob (Tennessee)

Siehe auch:
 Baker Knob